Seznam divizij z zaporedno številko 84.

Seznam 
 Pehotne
 84. pehotna divizija (ZDA)
 84. pehotna divizija (Wehrmacht)

 Zračnoprevozne
 84. zračnoprevozna divizija (ZDA)

Glej tudi